Le stade Jean Dasnias est un stade de football situé à Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Maritime) (dans la proche périphérie de Dieppe).

Il fut inauguré officiellement le  mais est ouvert depuis le .

Liens externes 
 Photo de l'inauguration officielle sur le site du Conseil général de Seine-Maritime
 Photos des tribunes sur le site officiel du FC Dieppe

Équipement sportif achevé en 2006
Stade de football en Normandie
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif dans la Seine-Maritime
Sport à Dieppe